Найдёнов, Николай Александрович:
 Найдёнов, Николай Александрович (1834—1905) — московский предприниматель, краевед, издатель альбомов «Москва. Соборы, монастыри и церкви».
 Найдёнов, Николай Александрович (1894—1969) — советский военный и государственный деятель.